Wolbers ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Wolbers (* 1962), deutsche Diplomatin 
 Herman Wolbers (1856–1926), niederländischer Landschafts- und Tiermaler sowie Aquarellist, Zeichner und Radierer